Il singolare del torneo di tennis Medellin Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jérôme Golmard che ha battuto in finale Gustavo Kuerten 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Mauricio Hadad (secondo turno)
 Leander Paes (secondo turno)
 Óscar Ortiz (primo turno)
 Daniele Musa (semifinali)

 Assente
 Jérôme Golmard (Campione)
 David Nainkin (secondo turno)
 Gastón Etlis (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Medellin Challenger 1995